Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1990/91 (DDM) war die 57. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 17. bis zum 20. Januar 1991 in St. Wendel statt.

Geschichte 
Örtlicher Organisator und Ausrichter im Auftrag des Deutschen Billard-Bunds (DBB) war der BC St. Wendel. Gespielt wurde das Turnier im Saalbau St. Wendel.

Der Essener Hans-Jürgen Kühl verteidigte in St. Wendel seinen im Vorjahr geholten Dreiband-Titel erfolgreich. Für die ganz große Überraschung sorgte der Hamburger Maximo Aguirre. Der Deutsch-Peruaner gewann die Silbermedaille vor dem Düsseldorfer Christian Rudolph, der die beste Turnierleistung ablieferte.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier erstmals im Doppel KO-System. Hier gab es eine Siegerrunde in der die beiden zuletzt übgiggebliebenen das Finale bestritten. Die Verlierer der ersten Runde konnten sich über die Verliererrunde noch für das Spiel um Platz drei qualifizieren. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem bis 15 Punkte bei zwei Gewinnsätzen und im Finale drei Gewinnsätze mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

Siegerrunde

Verliererrunde

Einzelnachweise 

1991
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in St. Wendel